Пра́вец () — община в Болгарии. Входит в состав Софийской области. Население составляет 8111 человек (на 21.07.05 г.).

Административный центр общины в городе Правец.

Община Правец занимает площадь 323 км². Расположена к северо-востоку от Софии. Община граничит с общиной Ябланица на северо-востоке, с общиной Роман на севере, с общиной Етрополе на юге и с общиной Ботевград на западе.

Кмет общины Правец — Красимир Василев Живков по результатам выборов 2007 года в правление общины.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Видраре
 Джурово
 Калугерово
 Манаселска-Река
 Осиковица
 Осиковска-Лакавица
 Правец
 Правешка-Лакавица
 Равниште
 Разлив
 Своде

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Софийской области